Мартіна Навратілова була чотириразовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову з рахунком 7–6(7–1), 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (півфінал)
  Гана Мандлікова (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (3 коло)
  Пем Шрайвер (1 коло)
  Кеті Ріналді (1 коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва (4 коло)
  Зіна Гаррісон (2 коло)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Карлінг Бассетт (4 коло)
  Стефані Реге (1 коло)
  Барбара Поттер (знялася)
  Венді Тернбулл (1 коло)
  Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
  Кеті Джордан (4 коло)

Штеффі Граф була спочатку посіяна третьою, але знялась через хворобу до початку початку турніру. Всі початкові сіяні від 4-ї до 16-ї перемістились на одну вгору, а нову 16-ту додано.

Барбара Поттер знялась через травму. У сітці її замінила щасливий лузер Ронні Рейс.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір